

Astronomia 
 Cratere von Schuurman – cratere sulla superficie di Venere

Persone 
 Jari Schuurman – calciatore olandese, centrocampista
 Katja Schuurman – attrice, conduttrice televisiva e cantante olandese
 Renee Schuurman – tennista sudafricana